The End of the World (canção) - da banda inglesa The Cure
The End of the World (pintura) -  óleo do artista inglês John Martin
The End of the World (Doctor Who) - segundo episódio da primeira série britânica de ficção científica
End of the World (demo) - da banda de thrash metal Kreator
The End of the World (álbum) - da banda japonesa Mucc
End of the World (filme) - filme americano

Desambiguação